«Lane moje» (Серб.:Лане моје, укр.: «Моє оленятко») назва пісні сербського співака Желько Йоксимович, з якою він представляв Сербію та Чорногорію на Конкурсі пісні Євробачення 2004 у Стамбулі.

Після проходження через півфінал пісня весь фінал змагалася з енергійною піснею «Дикі танці» української співачки Руслани. У підсумку посіла друге місце незважаючи на перемогу у півфіналі. Ознаменована етнічними елементами та традиційним сербським стилем.

Інтерпретації  
 Lane moje
 Good bye
 Lane moje (Інструментальна версія в обробці Alex) 
 Lane moje (Східний мікс) 
 Lane moje (Транс-мікс в обробці Dream Team)

Слова пісні

Зовнішні посилання  
 «Lane moje»  
 Офіційний відеокліп "Lane moje" 

Сингли 2004
Пісні Сербії на Євробаченні
Пісні Чорногорії на Євробаченні